Antal Melis (1946-), rameur d'aviron hongrois
Béla Melis (1959-), footballeur hongrois
Carmen Melis (1885-1967), soprano et professeur de chant italienne
György Melis (1923-2009), chanteur lyrique hongrois
Karin Mey Melis (1983-), athlète sud-africaine
Manon Melis (1986-), footballeuse néerlandaise
Zoltán Melis (1947-), rameur d'aviron hongrois